La Guerre dans le Haut Pays é um filme de drama franco-belgo-suíço de 1999 dirigido por Francis Reusser.

Foi selecionado como representante da Suíça à edição do Oscar 2000, organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Elenco 
 Marion Cotillard - Julie Bonzon
 Yann Trégouët - David Aviolat
 François Marthouret - Josias Aviolat
 Antoine Basler - Ansermoz
 Patrick Le Mauff - Tille
 Jacques Michel - Jean Bonzon
 Jean-Pierre Gos - Pastor

Filmes sobre as Guerras Napoleônicas
Filmes de drama de guerra da Suíça
Filmes de drama de guerra da Bélgica
Filmes de drama de guerra da França
Filmes da Suíça de 1999
Filmes da Bélgica de 1999
Filmes da França de 1999
Filmes em língua francesa
Filmes dirigidos por Francis Reusser